O Lokomotiv Stadium é um estádio multi-uso localizado em Simferopol. Atualmente, é usado principalmente para jogos de futebol, e é a casa do Tavriya Simferopol (TSK) . O estádio tem capacidade para 19.978 pessoas e foi construído em 1967 e renovado em 2004.

Estádios de futebol da Ucrânia
Estádios de futebol da Rússia
Construções de Simferopol